GWP kan syfta på:

Global Water Partnership - globalt samarbetsorgan mellan alla som är inblandade i vattenhantering.
Global Warming Potential - metod att mäta gasers påverkan på växthuseffekten.